Etiket (ook overdrachtelijk)
Etiketteringstheorie of het labelingsperspectief, een sociaal-constructivistische benadering
Label (chemie)
Platenlabel, een grammofoonplatenmerk
een merk waar veelal met licentie van de handelsmerkeigenaar door een derde partij producten voor worden geproduceerd
Tag (metadata)
<label> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen